vsftpd () — FTP-сервер с поддержкой IPv6 и SSL.

Является FTP-сервером по умолчанию многих операционных систем, и обслуживает официальные репозитории ftp.debian.org, ftp.redhat.com, ftp.openbsd.org, ftp.freebsd.org. До 2017 года использовался на официальном FTP ядра Linux

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Неофициальный русский сайт
 vsftpd на сайте Freshmeat
 Вики-сайт vsftpd
 www.brennan.id.au

Свободное серверное программное обеспечение
FTP-серверы
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL